Бутусово — название населённых пунктов в России:

 Бутусово — деревня в Сивинском районе Пермского края.
 Бутусово — село в Ишимском районе Тюменской области.